Oosterhout steht für:
 Oosterhout, eine Stadt in der niederländischen Provinz Nordbrabant
 Oosterhout, ein Dorf in der Provinz Gelderland, siehe Overbetuwe

Oosterhout ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:
 Cees van Oosterhout (1930–2015), niederländischer Karambolagespieler und Sportfunktionär
 Eric van Oosterhout (* 1961), niederländischer Kommunalpolitiker
 Hans van Oosterhout (* 1965), niederländischer Jazz- und Fusionmusiker
 Pim van Boetzelaer van Oosterhout (1892–1986), niederländischer Politiker und Diplomat